Storhøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Storhøj (Arup Sogn) – et areal i Arup Sogn
 Storhøj (Fruering Sogn) – et areal i Fruering Sogn
 Storhøj (Jerslev Sogn) – et areal i Jerslev Sogn
 Storhøj (Klovborg Sogn) – et areal i Klovborg Sogn
 Storhøj (Skyum Sogn) – et areal i Skyum Sogn
 Storhøj (Sønderhå Sogn) – et areal i Sønderhå Sogn
 Storhøj (Århus Kommune) – en bebyggelse i Mårslet Sogn, århus Kommune